Списак ретких и заштићених врста птица у Црној Гори .

Ред -{Anseriformes}-

Ред -{Apodiformes}-

Ред -{Caprimulgiformes}-

Ред -{Charadriiformes}-

Ред -{Ciconiiformes}-

Ред -{Coraciiformes}-

Ред -{Cuculiformes}-

Ред -{Falconiformes}-

Ред -{Galliformes}-

Ред -{Gaviiformes}-

Ред -{Gruiformes}-

Ред -{Passeriformes}-

Ред -{Pelecaniformes}-

Ред -{Piciformes}-

Ред -{Podicipediformes}-

Ред -{Procellariiformes}-

Ред -{Strigiformes}-

Ред -{Turniciformes}-

Референце

Види још 
 Списак заштићених врста птица у Србији

Птице
Птице Црне Горе